Jungfer steht für:

 Jungfer, Adlige
 Jungfer (Schiffbau), Holzscheibe zum Scheren eines Taljenreeps 
 Jungfer Druckerei und Verlag, Herzberg
 Holländische Jungfer, eine Windmühlenart; siehe Kokerwindmühle
 Jungfer, der deutsche Name von Marzęcino in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Nowy Dwór Gdański#Gemeinde
 Jungfermühle, Alternativname einer ehemaligen Getreidemühle in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern; siehe Jungfernmühle (Kitzingen)

Jungfer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Jungfer (* 1968), deutsche Jazzmusikerin
 Georg Jungfer (1845–1919), schlesischer Baurat und Politiker
 Gerhard Jungfer (1940–2017), deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger
 Hedda Jungfer (* 1940), deutsche Politikerin (SPD)

 Jungfer Gertrud, siehe Gertrud von Plettenberg († 1608), Mätresse 
 Jungfer Trudel, siehe Dorothea Trudel (1813–1862), Mystikerin

Siehe auch:
 Die alte Jungfer